Чечельницький полк — адміністративно-територіальна і військова одиниця у Правобережній Україні, що існувала у 1650—1676 роках.
 Чечельницький район — колишній район (1923—2020) України на південному сході Вінницької області.
 колишній Чечельницький цукровий завод.

Жінки 
 Чечельницька Олеся Сергіївна (* 1978) — українська акторка.

Чоловіки 
 Чечельницький Сергій Георгійович (* 1953) — головний архітектор Харкова, член НСХУ, заслужений архітектор України.
 Чечельницький Павло Георгійович (* 1942) — український архітектор. Заслужений архітектор України.